Gunnar Ericsson heter flera personer:

Gunnar Ericsson (centerpolitiker), riksdagsledamot 1946-1956. Även känd som satirisk författare
Gunnar Ericsson (företagare), riksdagsledamot 1969-1972. VD för Facit AB.